Associazione calabrese archeologia industriale
 Associazione cristiana artigiani italiani
 Açai – pianta della famiglia delle palme
 Associazione costruttori acciaio italiani